Морозовский сельский совет:

Россия — см. Морозовский сельсовет

Украина
Морозовский сельский совет (Мурованокуриловецкий район) — Винницкая область
Морозовский сельский совет (Погребищенский район) — Винницкая область
Морозовский сельский совет (Брусиловский район) — Житомирская область
Морозовский сельский совет (Малинский район) — Житомирская область
Морозовский сельский совет (Меловский район) — Луганская область
Морозовский сельский совет (Корецкий район) — Ровненская область
Морозовский сельский совет (Балаклейский район) — Харьковская область
Морозовский сельский совет (Дунаевецкий район) — Хмельницкая область